MJI steht für:

 Mitiga International Airport, einen Flughafen in Libyen
 einen Magisterabschluss, siehe Magister#Ähnliche_Studiengänge

Abkürzung